

Geografia
 Cantone di La Valette-du-Var – antica divisione amministrativa dell'Arrondissement di Tolone
 La Valette – comune francese situato nel dipartimento dell'Isère 
 La Valette-du-Var – comune francese situato nel dipartimento del Varo
 Refuge de La Valette – rifugio alpino situato nel massiccio della Vanoise nelle Alpi della Vanoise e del Grand Arc

Persone
 Jean de la Valette (1495-1568) – condottiero e presbitero francese

Pagine correlate
Valette